Le terme de chef de gare peut faire référence : 

 au métier de chef de gare, consistant à gérer une gare ferroviaire

 Le Chef de gare (La stazione), film italien réalisé par Sergio Rubini  en 1990
 The Station Agent, film américain de Thomas McCarthy en 2003, dont le titre québécois est Le chef de gare